James Balfour ist der Name folgender Personen:

* James Balfour, Lord Pittendreich (um 1525–1583), schottischer Jurist und Politiker
 James Balfour, 1. Baron Balfour of Glenawley († 1634), schottischer Adliger und Höfling
 James Balfour, 2. Baron Balfour of Glenawley († 1636), schottischer Adliger
 James Balfour, 1. Baronet (um 1600–1658), schottischer Geschichtsschreiber
 James Balfour (Philosoph) (1705–1795), schottischer Philosoph
 James Balfour (Politiker, 1775) (um 1775–1845), schottischer Politiker
 James Balfour (Politiker, 1830) (1830–1913), australischer Politiker und Händler
 James Balfour (Ingenieur) (1831–1869), neuseeländischer Ingenieur
 James Balfour (Architekt) (1854–1917), kanadischer Architekt
 James Balfour (Politiker, 1867) (* 1867), kanadischer Politiker, Bürgermeister von Regina
 James Balfour (Politiker, 1928) (1928–1999), kanadischer Politiker
 James Maitland Balfour (1820–1856), schottischer Politiker
 James Balfour Paul (1846–1931), schottischer Jurist, Heraldiker und Historiker sowie Lord Lyon King of Arms